Куковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куковичи — деревня в Копыльском районе Минской области.

Украина 
 Куковичи — село в Менском районе Черниговской области.